Popis broj 1 albuma u Hrvatskoj u 2009. godini prema Hrvatskoj diskografskoj udruzi.

Popis

Izvori
 TOTS arhiva

Glazbene ljestvice
Hrvatska glazba